Sádek bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Sádek, Gemeinde im Okres Příbram
 Sádek u Poličky, Gemeinde im Okres Svitavy
 Sádek, Ortsteil von Deštnice, Okres Louny
 Sádek, Ortsteil von Velké Heraltice, Okres Opava
 Sádek, Ansiedlung in der Gemeinde Dívčí Hrad, Okres Bruntál

 Schloss Sádek in Čáslavice, Okres Třebíč

siehe auch
 František Sádek (1913–1998), tschechischer Filmschaffender
 Jiří Sádek (* 1989), tschechischer Filmregisseur